Митрополи́т Хризосто́м (, в миру Але́ксандрос Ставро́пулос ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Трифилийский и Олимпийский (с 2007).

Биография 
Родился в 1959 году во Влахиотисе, в Лаконии.

Окончил богословский институт Афинского университета.

9 марта 1982 года был пострижен в монашество в монастыре Сорока Мучеников (Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων) в Лаконии.

20 сентября 1982 года был хиротонисан во иеродиакона, а 7 июня 1987 года — во иеромонаха. Служил в качестве архидиакона у архиепископа Афинского Серафима (Тикаса) и протосинкеллом в Монемвасийской митрополии.

15 марта 2007 года решением Священного синода иерархии Элладской православной церкви был избран (62 голосами из 72 избирателей) для рукоположения в сан митрополита Трифилийского и Олимпийского (архимандрит Афанасий (Бахос) — 7 голосов, архимандрит Георгий (Захаропулос) — 2 голоса; 1 воздержался).

17 марта 2007 года состоялась его архиерейская хиротония.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви